Скеја има више значења:

 Скеја (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Скеја (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Скеја (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Скеја (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији